Cyrill Bühler, né le  à Zurich, est un joueur de hockey sur glace professionnel Suisse. Il évolue au poste de centre.

Carrière

En club 
Cyrill Bühler, formé aux Kloten Flyers, fait ses débuts en LNA avec les Aviateurs lors de la saison 2001-2002, tout en jouant avec les juniors élites du club. Il devient titulaire à part entière en première division suisse dès la saison 2003-2004, ayant auparavant joué quelques matchs avec les Flyers pour gagner de l'expérience.

Après cinq saisons de titulaire dans son club formateur, il rejoint les voisins du ZSC Lions, avec qui il remporte, dès sa première saison, la Ligue des champions et la Coupe Victoria, en 2009. Après un titre de champion de Suisse en 2012 et un retour dans son club formateur lors de la saison suivante, il met un terme à sa carrière à la fin de la saison 2014-2015.

En équipe de Suisse 
Bühler a pris part à un championnat du monde des - 18 ans en 2001, où il a remporté une médaille d'argent, ainsi qu'à un championnat du monde junior, en 2003.

Palmarès 
CHL
Vainqueur en 2009 avec le ZSC Lions
Coupe Victoria
Vainqueur en 2009 avec le ZSC Lions
Ligue nationale A
Champion en 2012 avec le ZSC Lions
CM -18 ans
 Médaille d'argent en 2001

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || Kloten Flyers U20 || Juniors Élites A
| 1 || 1 || 0 || 1  || 0 || 1 || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || Kloten Flyers U20 || Juniors Élites A
| 34 || 22 || 25 || 47 || 38 || 6 || 2 || 7 || 9 || 14
|-
|rowspan="2"|2001-2002 || Kloten Flyers || LNA
| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|Kloten Flyers U20 || Juniors Élites A
| 13 || 7 || 7 || 14 || 80 || 6 || 3 || 8 || 11 || 24
|-
|rowspan="3"|2002-2003 || Kloten Flyers || LNA
| 16 || 0 || 4 || 4 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| HC Bâle || LNB
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|Kloten Flyers U20 || Juniors Élites A
| 12 || 4 || 11 || 15 || 12 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2003-2004 || Kloten Flyers || LNA
| 46 || 4 || 3 || 7 || 22 || 6 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|2004-2005 || Kloten Flyers ||  LNA
| 44 || 3 || 10 || 13 || 14 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2005-2006 || Kloten Flyers || LNA
| 42 || 3 || 5 || 8 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Kloten Flyers ||  LNA
| 44 || 1 || 8 || 19 || 10 || 11 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2007-2008 || Kloten Flyers ||  LNA
| 41 || 5 || 11 || 16 || 24 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2008-2009 || ZSC Lions ||  LNA
| 49 || 4 || 2 || 6 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
|rowspan="2"|2009-2010 || ZSC Lions ||  LNA
| 24 || 5 || 7 || 12 || 14 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|GCK Lions || LNB
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || ZSC Lions ||  LNA
| 49 || 4 || 4 || 8 || 35 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2011-2012 || ZSC Lions ||  LNA 
| 49 || 3 || 2 || 5 || 10 || 15 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
|2012-2013 || ZSC Lions ||  LNA 
| 39 || 1 || 2 || 3 || 4 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2013-2014 || Kloten Flyers ||  LNA 
| 34 || 0 || 1 || 1 || 16 || 16 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
|2014-2015 || Kloten Flyers ||  LNA 
| 30 || 0 || 4 || 4 || 20 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0

| 508 || 43 || 63 || 106 || 217 || 96 || 4 || 7 || 11 || 50

|2001 ||  Suisse -18 ans || CM -18 ans
| 7 || 3 || 2 || 5 || -1 || 12 || 
|-
|2003 ||  Suisse -20 ans ||CM -20 ans
| 6 || 2 || 1 || 3 || 4 || +3 || 
|-
|2008-2009|| ZSC Lions || CHL
| 6 || 3 || 0 || 3 || 0 || -1 || Vainqueur
|-
|2010 || ZSC Lions || Trophée européen
| 8 || 0 || 0 || 0 || 4 ||  ||  de la division centrale
|-
|2012 || ZSC Lions || Trophée européen
| 8 || 0 || 0 || 0 || 4 || ||  de la division ouest
|-
|2014-2015 || Kloten Flyers || CHL
| 6 || 0 || 0 || 0 || 24 || ||  du groupe I
|-
|2014-2015 || Kloten Flyers || Coupe de Suisse
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || || Finaliste

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en novembre 1983
Naissance à Zurich
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Bâle
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Attaquant de hockey sur glace